Vespa má několik významů:

Vespa – značka malých italských motorek (skútrů)
Vespa (rod) – vědecký název pro rod blanokřídlého hmyzu, označovaných jako sršni
Vespa (kůň) – britský dostihový kůň, který žil v 19. století.
Vespa 400 – italské miniauto vyráběné v letech 1957 až 1961
Vespa (souhvězdí) – v 17. století název pro souhvězdí, jehož hvězdy byly zahrnuty do souhvězdí Berana.
Vickers Vespa – britský letoun vyráběný ve 20. letech 20. století
Piaggio PD.808 – italský business jet z 60. let 20. století, výrobcem v leteckém tisku propagovaný pod názvem „Vespa Jet“.